Figueroles kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Higueruelas (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Figueroles (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Figueroles (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar